Stanisław Dzierzbicki (1854–1919) – polski inżynier, ekonomista, działacz społeczno-polityczny, Wiceprezydent Rady Ministrów Królestwa Polskiego i minister rolnictwa i dóbr koronnych w rządzie Jana Kantego Steczkowskiego
 Stanisław Adam Dzierzbicki (1910–1988) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, w latach 1970-1974 dyrektor Instytutu Transformatorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej

Przypisy